Сангха — форма правління, поширена в Стародавній Індії
 Сангха — релігійна громада буддистів та джайнів